Franciaország
Bray, település Franciaországban, Eure megyében
Bray, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Bray-et-Lû, község Franciaországban, Val-d’Oise megyében
Bray-sur-Seine, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Bray-en-Val, település Franciaországban, Loiret megyében
Bray-Dunes, település Franciaországban, Nord megyében
Bray-sur-Somme, település Franciaországban, Somme megyében
Bray-lès-Mareuil, település Franciaországban, Somme megyében
Bray-Saint-Christophe, település Franciaországban, Aisne megyében